Хоаки́н Рамо́н Марти́нес Саби́на (, род. , , Испания) — испанский рок-поэт, певец, композитор; один из столпов современной испаноязычной поп- и рок-культуры. Автор-исполнитель, поставивший своё имя в один ряд с именами Боба Дилана, Жака Бреля, Сержа Генсбура или Бориса Гребенщикова, сходным образом оказавших влияние на культуру стран родного языка.

Биография 
Родился 12 февраля 1949 г. в городе Убеда, андалусской провинции Хаэн, Испания. Сын комиссара полиции, он начал сочинять стихи в возрасте 14 лет и вместе с друзьями основал группу «Весёлые Юнцы» (los Merry Youngs), чей репертуар, в основном, состоял из кавер-версий песен Элвиса Пресли, Чака Берри и Литтл Ричарда. Получил начальное образование в семинарии Кармелиток (monjas Carmelitas) и среднее образование у Салезианцев (sacerdotes Salesianos). В те годы среди его литературных предпочтений — поэзия Фра Луиса де Леона, Хорхе Манрике, Хосе Йерро, сочинения Пруста, Джойса, Герберта Маркузе.

В 1968 г. поступает в Гранадский университет на факультет романской филологии. Здесь сходится с леворадикальным движением, выступавшим против франкистской диктатуры. В 1970 г. начинает сотрудничать с газетой «Поэзия-70» (Poesía 70), в которой работает вместе с  и . В том же году принимает участие в акции протеста против т. н. , в ходе которого 16 человек, обвиненных в терроризме и сотрудничестве с баскской экстремистской группировкой «ЭТА», были приговорены к смертной казни; Сабина швыряет «коктейль Молотова» в здание Банка Бильбао. Как следствие, Хоакин вынужден искать прибежища за границей. По подложным документам ему удаётся выехать в Англию.

В Лондоне он пишет свои первые песни, выступает в клубах. Происходит курьёзный случай. Однажды (1975) он пел свои песни в кабачке «Mexicano-Taverna», где в этот вечер праздновал день рождения Джордж Харрисон. До сих пор в доме Сабины хранится пятифунтовая купюра, которой экс-битл заплатил музыканту.

Вместе с друзьями Сабина открывает киноклуб, в котором демонстрируются фильмы Луиса Бунюэля; здесь же ставит театральные спектакли, такие как «Исключение из правил» Бертольда Брехта и «Зубная щётка» Хорхе Диаса. В 1975 году издаёт сборник песенных текстов, озаглавленный как «Воспоминания изгнанника» (Memorias del exilio). Сабина занимается организацией концертов Пако Ибаньеса, Луиса Льяка, Пи де ла Серра и Элизы Серны, аудитория которых — диаспора испанских эмигрантов. Позднее на ББС запустится его музыкальный проект «Последний Крестовый поход» (The Last Crusade).

В 1977 году, после смерти Франко, Сабина возвращается в Испанию. Здесь он женится в первый раз, его жена — Лусия, аргентинка, с которой Хоакин познакомился в эмиграции. Брак был фиктивным, он был заключён с единственной целью — чтобы Хоакин мог не оставаться на ночь в казарме, — в возрасте 28 лет он был призван на службу в Армию, которую проходил на Мальорке.

Позже в его жизни появятся другие женщины, сыгравшие определённую роль в его судьбе. Одна из самых известных спутниц Сабины — Исабель Олиарт, родившая от него двух дочерей.

В 1978 г. Сабина обосновался в Мадриде и здесь выпускает свой первый полноценный альбом — «Инвентарий» (Inventario). В 1971-м выступает в кафе «Мандрагора» (La Mandrágora) вместе с Хавиером Крае и Альбертом Пересом (Alberto Pérez). Среди посетителей заведения оказывается Фернандо Гарсия Тола, который под впечатлением от увиденного приглашает их принять участие в его телешоу «Сегодня вечером» (Esta Noche).

Первый же альбом (Inventario) ставит Сабину за пределы стереотипов, связанных с авторской песней (Сабина до сих пор против того, чтобы считаться автором-песенником (cantautor), замечая, что и звание «поэта» — «слишком необъятный костюм, чтобы примерять его на себя»). Это подтверждает и следующий альбом, «Дурные компании» (Malas compañías), который вышел в 1980 г. Особенную известность получили песни «Допустим, это я о Мадриде» (Pongamos que hablo de Madrid), «Улица Меланхолия» (Calle Melancolía) и «Слишком много» (Qué demasiao). В 1981 г. выходит диск «Мандрагора» (La Mandrágora), песни которого передают атмосферу, царившую некогда в знаменитом клубе.

Позже он начинает работать с группой «Наоборот» (Viceversa), с которой записывает альбом — «Судья» (Juez) и покидает коллектив (1985 г.). В 1986 г. выходит «памятный» диск: Joaquín Sabina y Viceversa en directo, в записи которого приняли участие такие знаменитости, как Луис Эдуардо Ауте, Хавиер Гурручага и Риккардо Сольфа. Начало сотрудничества с Панчо Вароной, которое продлится четверть века.

Ещё более знаменитым Сабина стал с выпуском следующих альбомов: «Отель, милый отель» (Hotel, dulce hotel, 1987), «Человек в сером костюме» (El hombre del traje gris, 1988) и «Ложь во спасение» (Mentiras piadosas, 1990). С их выходом приходит известность и в странах Латинской Америки. В 1992-м издан альбом «Физика и Химия» (Física y Química), в 1994-м «Эти уста — мои» (Esta boca es mía), в 1996-м «Я, мне, меня, с тобой», (Yo, mí, me, contigo).

В 1997 г. Сабина начинает сотрудничать с аргентинским музыкантом Фито Паесом (Fito Páez), и в 1998 год выходит их совместная работа «Закадычные враги» (Enemigos íntimos). Выход промодиска задерживался по причинам разногласий между двумя авторами. Он концертирует с программой «Сабина, вдова и дети в нижнем белье» (Sabina, viuda e hijos en paños menores). На каждом представлении, которое иногда длилось почти три часа, публика с замиранием сердца следила за действом, которое разыгрывала на сцене самая «сыгранная» и профессиональная рок-группа Испании тех дней.

В 1999 г. выходит альбом «19 дней и 500 ночей» (19 días y 500 noches). В Испании был продан тираж в 500 000 экземпляров этого диска, получившего 4 музыкальных премии SGAE в 2000 году и  за лучшую песню.

Летом 2001 г., когда вышел двойник концертных записей «Нам предостаточно поводов» (Nos sobran los motivos), Сабину сразил сердечный приступ, и поэт оказывается на грани жизни и смерти. И хотя через некоторое время певец сумел оправиться от инфаркта, начинается период душевного кризиса. Он пытается покончить с вредными привычками, на восемь месяцев отказывается от табакокурения.

В 2002 г. в свет выходит книга «Исправным почерком» (Con buena letra) — сборник песенных текстов с иллюстрациями, и диск «Выйдем поговорим» (Dímelo en la calle), с восторгом принятый критиками, и сингл «69 точка G» (69 punto G). Гастроли в поддержку альбома не состоялись — певец стал испытывать проблемы с голосовыми связками. Депрессия не проходит, Хоакин удаляется с музыкальной сцены, но пишет много стихов.

Восстание сапатистов в Мексике 1 января 1994 года нашло отражение в одной из песен альбома «Dímelo en la calle», в которой цитируется один из текстов лидера сапатисткого движения субкоманданте Маркоса.

Альбом 2005 г. «Утешение в скорби» (Alivio de luto) знаменовал преодоление внутреннего кризиса и возвращение к активной концертной деятельности. Сабина отправляется в тур «Ультрамарин», исполняет акустическую программу с группой старых и верных друзей: Панчо Вароной, Ольгой Роман, Антонио Гарсией де Диего и Педро Барсело.

В 2006 г. начинается турне «Шоссе и из-под полы» (Carretera y top manta) (которое положит начало конфликту Сабины с певцом ), на тот момент функционером Общества по защите авторских прав (SGAE: «Пусть идёт в жопу. Такому дураку лучше было не появляться на свет»: «Que se joda. Si es más tonto, no nace»). Программа была построена на электронном звучании и предназначена для выступления «на стадионах». Турне прошло по городам Испании и Южной Америки.

В 2006 г. вышла книга интервью «Во плоти» (En carne viva). Её автор, Хавиер Менендес Флорес, уже выпускал в 2000 г. книгу о певце — «Хоакин Сабина. Извините за грусть» (Joaquín Sabina. Perdonen la tristeza). Оба издания мгновенно исчезли с полок книжных магазинов.

В ноябре 2006 г. издана антология «Точка… и далее» (Punto… y seguido), включившая весь перечень альбомов, работ, созданных в соавторстве и некоторые раритеты (всего в комплекте 18 CD и 2 DVD).

В 2007 г. состоялись совместные выступления с Жуаном Мануэлем Серратом.

Любопытные факты из жизни 
 В Лондоне в течение года жил сквоттером (okupa) в доме напротив Лондонского цирка;
 Двух дочерей от Изабелль Олиарт зовут Кармела (1989) и Росио (1991);
 В 1968 г. отец Сабины, комиссар полиции, получил приказ арестовать собственного сына, уличённого в бомбометании («коктейль Молотова»).
 В 1974 г. в кабачке «Mexicano-Taverna» Джордж Харрисон пожертвовал выступавшему там Сабине пять фунтов. В интервью Сабина часто рассказывал, что хранит эту купюру как дорогую реликвию, но однажды признался журналистам, что «в действительности, я их пропил в тот же вечер».
 Сабина позировал обнажённым журналу «» в 1999 г.
 Является болельщиком уругвайского клуба «Пеньяроль».

Дискография 
 Inventario(1978)
 Malas_compañías (1980)
 Mandrágora(1981)
 Ruleta rusa (1984)
 Juez y parte (1985), con Viceversa
 Hotel, dulce hotel (1987)
 El hombre del traje gris (1988)
 Mentiras piadosas (1990)
 Física y Química (1992)
 Esta boca es mía (1994)
 Yo, mi, me, contigo (1996)
 Enemigos íntimos (1998), con Fito Páez
 19 días y 500 noches (1999)
 Nos sobran los motivos (2000)
 Dímelo en la calle (2002)
 Diario de un peatón (2003)
 Todos_hablan_de_ti (2003)
 Alivio de luto (2005)
 Punto…y_seguido (2006)

Концертные альбомы 
 La Mandrágora (1981), с Хавьером Крае и Альберто Пересом
 En directo (1986), с Viceversa и другими приглашёнными артистами
 Nos sobran los motivos (2000)

Сборники 
 Diario de un peatón (2003). Двойник формата диск-книга, который включает альбом «Dímelo en la calle», более ранние записи и выдержки из книги «Con buena letra».
 Todos Hablan de ti (2004).
 Punto…y seguido (2006). Коллекция из 18 CD и 2 DVD, в которую включена вся официальная дискография (кроме «Inventario»), видеоклипы, живые выступления и неизданные песни («CD Extra»).

Посвящения 
 «Donde más duele. María Jiménez canta por Sabina», 2002 (Donde más duele) : Песни в исполнении , при участии Сабины и группы Estopa;
 «…entre todas las mujeres» (2003). 13 песен в исполнении певиц: Ана Белен, Чавела Варгас и др.

Книги 
 De lo cantado y sus márgenes 1986). Стихи, основанные на текстах альбома «Inventario».
 El hombre del traje gris (1989). Партитуры.
 Ciento volando de catorce (2001), книга сонетов.
 Con buena letra (2002). Сборник литературных произведений.
 Esta boca es mía (2005). Сборник сатирических стихов. Опубликованных в еженедельнике «Интервью» (Interviú).
 Con buena letra 2 (2005). Сборник произведений.
 Sabina en carne viva. Yo también sé jugarme la boca (2006). Совместно с Хавиером Менендесом Флоресом (Javier Menéndez Flores).

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница
 Жизнь и творчество гения из Убеда
 Неофициальная страница
 Сайт от поклонника творчества Сабины
 Universo Sabinero
 Видео. Презентация книги «Con buena letra» в университете Кадиса 11 мая 2004 г. Продолжительность видео 1 ч. 26 м.
 Интервью на колумбийском радиоканале «Wradio» 
 В проекте «Эспаньола»
 Фотогалерея с альбома «Entre todas las mujeres»

Выпускники Гранадского университета
Певцы и певицы Испании
Авторы-исполнители Испании
Барды Испании
Революционеры Испании
Иммигрировавшие в Великобританию из Испании